Натуральне число 1889
 1889 рік до нашої ери
 1889 рік нашої ери